Автомагистрала „Видин – Враца“, все още без означение, е планирана автомагистрала в Северна България.

Планирана е да започва от Дунав мост 2 и да свързва градовете Видин и Враца. Магистралата ще дублира републикански път I-1 и по нея ще преминава Европейски път Е79. Ще бъде част от Паневропейски транспортен коридор 4.

Общата планирана дължина на автомагистрала „Видин – Враца“ е 125 km. Планирано е обходът на Враца да бъде удвоен , като трасето ще продължи към Ботевград/ АМ „Хемус“. За пряката връзка на Монтана и София е предвидено изграждането на тунел под прохода Петрохан.

Име 
Магистралата все още няма официално име. Крайните точки на магистралата са причината разговорно да се е наложило името „АМ Видин – Враца“.

Изходи

Планиране 
Целта на проекта е изграждане на ново пътно трасе на четирите участъка: Видин-Димово, Димово-Бела-Ружинци, Ружинци-Монтана и Монтана-Враца с обща дължина около 125 км. Основни технически параметри на новопроектирания път са: проектна скорост 120 км/час; пътен габарит Г-28 и товароносимост на пътната настилка 11,5 т/ос.

Участък 1 – Видин – Монтана от км 3+757 до 98+897 идентичен с км 104+400 (от проект „Обходен път на гр. Монтана“)
 От км 3+757 (п.в с мост Дунав Мост 2) до км 8+870 трасето ще минава по съществуващият обходен път на град Видин. Предвижда се пътят да бъде разширен от габарит Г12 до габарит Г20 с проектна скорост V=80 км/ч.
 От км 8+870 трасето напуска съществуващият път и се развива на запад от него по нов път до км 98+897. За този участък се предвижда пътен габарит Г28 и проектна скорост V=120 км/ч.
 На пътен възел на 98 км се прави връзка със съществуващия път I-1 и обходен път на гр. Монтана
Участък 2 – Път I-1 Монтана – Враца от км 114+512,2 до км 144+550,47
 Началото и краят на проектния участък са обвързаните съответно с края на изградения път на гр. Монтана и с началото на обходен път на гр. Враца
 За този участък се предвижда пътен габарит Г28 и проектна скорост V=120 км/ч.
 В участъците с надлъжен наклон >4% и дължина >1500 м е предвидена трета лента за бавно движещи се МПС.
 Пътни възли: За връзки с пътната мрежа са предвидени два пътни възела и две директни връзки на две нива.

Строителство

Видин – Ружинци 
 На 5 юли 2019 г. АПИ обявява обществена поръчка за строителство и надзор за модернизация на 54,3 км от път I-1 (E-79) Видин – Ботевград, в участъка от Видин до Ружинци в три обособени позиции, като оферти за строителство се приемат до 12 август 2019 г., а за строителен надзор до 15 август 2019 г. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е близо 460 млн. лв. без ДДС. Индикативната стойност на тръжната процедура за строителен надзор е близо 6,9 млн. лв. без ДДС.
 Обособена позиция № 1: 29,643 км – Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400. Индикативната стойност за изпълнение на строително-монтажните работи е 250 750 157 лв. без ДДС а срокът е 30 месеца. Прогнозната стойност на тръжната процедура за строителен надзор е 3 775 000 лв. без ДДС. Предвижда се да бъдат изградени – 3 пътни възела, 3 пътни подлеза, 5 пътни надлеза, 2 моста, 2 виадукта, 6 ССП и 3 ССН.
 Обособена позиция № 2: 13,6 км – Път I-1 „п.в. Макреш – п.в. Бела“ от км 33+400 до км 47+000. Индикативната стойност за изпълнение на строително-монтажните работи е 115 042 400 лв. без ДДС а срокът е 24 месеца. Прогнозната стойност на тръжната процедура за строителен надзор е 1 737 886 лв. без ДДС.
 Обособена позиция № 3: 11,128 км – Път I-1 „п.в. Бела – Ружинци“ от км 47+000 до км 58+128,47. Индикативната стойност за изпълнение на строително-монтажните работи е 94 135 800 лв. без ДДС а срокът е 24 месеца. Прогнозната стойност на тръжната процедура за строителен надзор е 1 424 287 лв. без ДДС.
 На 13 август 2019 г. са отворени общо 17 оферти за строителство за трите обособени позиции.
 На 17 август 2019 г. са отворени общо 20 оферти за строителен надзор за трите обособени позиции.
 На 13 септември 2019 г. по обособена позиция № 1 са отворени ценовите оферти за строителство като най-ниска цена предлага обединение „Северозапад ЛОТ 1“ ДЗЗД, с участници: „ПСТ Груп“ ЕАД, „Нивел Строй“ ЕООД, „Пътинженеринг-М“ АД, „ПСТ Видин“ ЕООД и „ПСТ София“ ЕООД – 298 028 262.92 лв. без ДДС, а най-високата обедидение ДЗЗД „АПП Видин-Ботевград“ с участници: „Грома Холд“ ЕООД и „Европейски Пътища“ АД – 330 007 002.30 лв. без ДДС.
 На 17 септември 2019 г. по обособена позиция № 1 за строител е избран консорциум „Северозапад ЛОТ 1“ ДЗЗД с комплексна оценка 100 точни въз основа на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“.
 На 20 септември 2019 г. по обособена позиция № 1 са отворени ценовите оферти за строителен надзор като най-ниска цена предлага ДЗЗД „Трафик Транс“, с участници: „Трафик Холдинг“ ЕООД и „Трансконсулт-БГ“ ООД – 2 602 600 лв. без ДДС, а най-високата ДЗЗД „ИДЕИ 1“ с участници: „Интконс“ ЕООД, „Инфрам“ а.с. (Чехия) и „Експерт Дисижънс“ ООД – 3 322 000 лв. без ДДС.
 На 26 септември 2019 г. по обособена позиция № 1 за строителен надзор е избран ДЗЗД „Бонония Консулт 2020“ с участници „Рутекс“ ООД и „Проес Консулторес“ АД с комплексна оценка 92.61 точни и с цена 2 968 000 лв. без ДДС въз основа на критерий за оценка „оптимално съотношение качество/цена“.
 На 17 октомври 2019 г. е обявена обществена поръчка за осъществяване на авторски надзор за Път І-1 Видин-Ботевград от км 3+757 до км 61+750, участък от км 3+757 до км 33+400 чрез пряко договаряне.
 На 18 октомври 2019 г. е подписан договор за строителен надзор по обособена позиция № 1 с ДЗЗД „Бонония Консулт 2020“ като срока за изпълнение е 31 месеца.
 На 21 октомври 2019 г. е сключен договор за строителство по обособена позиция № 1 със „Северозапад ЛОТ 1“ ДЗЗД като срока за изпълнение е 30 месеца.
 На 22 октомври 2019 г. е открита обществена поръчка с предмет „Извършване на археологически проучвания по трасето на проект път I-1 (Е-79) „Видин-Монтана-Враца“, участъци „Видин-Димово“, „Димово-Бела-Ружинци“, „Ружинци-Монтана“
 На 12 декември 2019 г. АПИ обявява класирането за извършване на археологически проучвания и определя за изпълнител „Национален археологически институт с музей при БАН“ с цена от 1 668 403 лв. без ДДС.
 На 19 декември 2019 г. е подписан договор за осъществяване на авторски надзор за Път І-1 Видин-Ботевград от км 3+757 до км 61+750, участък от км 3+757 до км 33+400 чрез пряко договаряне с ДЗЗД „ВИА ПЛАН БУРДА“ като стойността на договора е 192 000 лв. с ДДС.
 На 22 януари 2020 г. е подписан договор за археологически проучвания с „Национален археологически институт с музей при БАН“ за гореспоменатото трасе.
 На 1 юни 2020 г. е прекратена общетвената поръчка за строително – монтажни работи по Обособена позиция № 2.
 На 23 юли 2020 г. е прекратена общетвената поръчка за строително – монтажни работи по Обособена позиция № 3.
 На 29 декември 2020 г. има издадено разрешително за строеж от МРРБ № РС-113/29.12.2020 г. от км 3+757 до км 31+990 и от км 33+200 до км 33+400.
 На 29 април 2021 г. има издадено разрешително за строеж от МРРБ № РС-36/29.04.2021 г. от км 33+400 до км 58+128.47 с изключение на мостовите съоръжения при км 49+350 (над р. Скомля) и при км 54+120 (над р. Медовнишка/Барата).

Финансиране 
Проектът ще се реализира със средства от републиканския бюджет като се предвижда за участъка от Видин до Ружинци да се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя след приключване на строителните дейности.

Източници 

Видин – Враца
Транспорт във Враца
Пътища във Видин